Ойконим

 Келечи — прежнее название исчезнувшего села Карельское в Черноморском районе Крыма
 Келечи — исчезнувшее село в Советском районе Крыма
 Келечи — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма

См. также 
 Большие Келечи
 Малые Келечи